

Svijet

Događaji

Osnivanja i gašenja

Nagrade i priznanja

Rođenja

Smrti

Hrvatska i u Hrvata

Događaji

Osnivanja i gašenja 

 1. travnja – Božo Milanović pokrenuo u Trstu list Gore srca!.

Nagrade i priznanja

Rođenja

Smrti

Izvori